Зачёт Кубка мира по биатлону 2012/2013 по гонкам преследования.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по гонкам преследования (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по гонкам преследования (женщины) на сайте IBU 

Гонки преследования